Hagos bezeichnet folgendes Unternehmen:
 HAGOS eG, die Genossenschaft der deutschen Kachelofen- und Luftheizungsbauer

Hagos bezeichnet den Familiennamen folgender Personen:

 Mesfin Hagos, ein eritreischer Politiker,
 Yared Hagos (* 1983), schwedischer Eishockeyspieler